

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ashley Bickerton, (1959-2022), artiste contemporain du mouvement Néo-géo ;
 Derek Bickerton, (1926- ), linguiste et professeur à l'University of Hawaii à Honolulu ;
 John Bickerton, (1969- ), golfeur anglais ;
 Louise Bickerton, (1902-1998) joueuse de tennis australienne ;

Toponyme
 Bickerton, une localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire.

Homonymie
Homonymie de patronyme